Вади́м Ива́нович Наза́ров (23 августа 1933—16 декабря 2009) — советский и российский учёный, доктор биологических наук. Эволюционист, критик синтетической теории эволюции.

Биография 

В 1957 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ, в 1958 году — Музыкальное училище при МГК имени П. И. Чайковского (факультет теории музыки и композиции), в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1990 — докторскую. Главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, где работает с 1969 года. Автор 5 монографий и более 130 научных публикаций. С 1969 по 2001 год был бессменным секретарём диссертационного совета К003.11.01 (биологические науки). С 1996 по 2001 руководил проблемной группой социальной истории биологии.

В поздних публикациях характеризовал себя как «эволюциониста-антидарвиниста», пропагандировал один из вариантов «теории разумного замысла».

Основные работы 
 Назаров В. И. Эволюционная теория во Франции после Дарвина. М.: Наука, 1974
 Назаров В. И. Финализм в современном эволюционном учении. М.: Наука, 1984
 Назаров В. И. Вклад французских зоологов в экологическую генетику популяций и синтетическую теорию эволюции // Экология и синтетическая теория эволюции. Л.: Наука, 1984. Стр. 153—165
 
 
 
 Назаров В. И. Современная наука за новую теорию эволюции живого // Вестник Российской академии наук, т. 77, № 4, 2007, стр. 316—322
 Назаров В. И. Старая и новая модели биологической эволюции // Наука в России, № 1, 2007, стр. 58-63

Цитаты

Примечания

Ссылки 
 Вадим Назаров на сайте ИИЕТ
 Музрукова Е. Б., Чеснова Л. В. Фандо Р. А. Памяти В. И. Назарова (1933-2009) // ВИЕТ. 2010. № 2. С. 196-199.

Историки биологии
Эволюционисты
Креационисты
Биологи России
Сотрудники ИИЕТ РАН
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Биологи СССР
Разумный замысел